Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment Royal » :

 Infanterie
 Le régiment Royal, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Artillerie
 Le Régiment Royal-Artillerie
 Le Régiment Royal-Artillerie des Colonies
 Le Régiment Royal-Bombardiers

 Cavalerie
 Le régiment Royal de carabiniers
 Le régiment Royal cavalerie, renommé le  «  de cavalerie » 
 Le régiment Royal dragons, renommé le  «  de dragons » 

 Autres régiments portant le titre « Royal »

Homonymie d'unités militaires